

Culture et société

Littérature 
  est un roman de , publié en 1960.

Marine 
 Le Belem (1896-) est le dernier trois-mâts barque français.

Monuments 
 Le , ou  est un monastère situé à Lisbonne (Portugal).
 Le palais national de Belém, à Lisbonne, est la résidence officielle du président de la République portugaise.
 La tour de Belém a été construite sur les bords du Tage pour garder l'entrée du port de Lisbonne.

Musique 
 Belem est le neuvième album studio de Laurent Voulzy, publié en 2017.

Anthroponyme

Prénom 
Belem est un prénom féminin, notamment porté par :
 Belem Guerrero (1974-), une coureuse cycliste mexicaine.

Surnom 
 Fafá de Belém (1956-) est une chanteuse et compositrice brésilienne.

Nom de famille 
 Gaëlle Bélem (1984-) est une femme de lettres française.

Toponyme

Brésil 
 Belém ou Belém do Pará, la capitale de l'État du Pará ;
 Belém, une municipalité de l'État de l'Alagoas ;
 Belém, une municipalité de l'État de la Paraïba ;
 Belém, un quartier de São Paulo ;
 Belém, une station du  métro située dans ce quartier ;
 Belém de Maria, une municipalité de l'État du Pernambouc ;
 Belém de São Francisco, une municipalité de l'État du Pernambouc ;
 Belém do Brejo do Cruz, une municipalité de l'État de la Paraïba ;
 Belém do Piauí, une municipalité de l'État du Piauí ;
 Belém Novo et Belém Velho, deux quartiers de la ville de Porto Alegre, dans l'État du Rio Grande do Sul ;
 Nova Belém, une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 le , une rivière de l'État du Paraná ;

Portugal 
 Belém, un quartier de Lisbonne ;
 , un quartier de Póvoa de Varzim ;
 Santa Maria de Belém, l'une des deux paroisses du quartier de Belém à Lisbonne.